Roble andaluz puede referirse al nombre común de las siguientes especies de árboles:

 Quercus canariensis; o
 Quercus faginea.